Scatman steht für:

 Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop), Lied von Scatman John (1994)

Scatman ist der Künstlername folgender Personen:
 Scatman Crothers (eigentlich Benjamin Sherman Crothers, 1910–1986), US-amerikanischer Sänger, Komponist und Schauspieler
 Scatman John (eigentlich John Paul Larkin, 1942–1999), US-amerikanischer Musiker